Stati Uniti d'America
 Pleasant Ridge – plantation della Contea di Somerset, Maine
 Pleasant Ridge – città della Contea di Oakland, Michigan